Луле:
 Топомины
 Луле, или Лулеэльвен — река на севере Швеции
 Луле — коммуна на западе Франции в составе кантона Луле
 Луле — кантон на западе Франции в составе департамента Приморская Шаранта
 Луле, или Лоле — город в Португалии
 Луле, или Луле-лаппмарк — одна из исторических областей в Лаппмарке, географически соответствует долине реки Лулеэльвен

 Этнолингвистические термины
 Луле, или Луле-саамы — этническая группа саамов, проживающих в районе реки Лулеэльвен
 Луле, или Луле-саамский язык — язык луле-саамов
 Луле — вымерший язык индейцев Южной Америки

 Фамилия
 Луле, Нуну Жозе ди Мендоса (1804—1875) — португальский политический деятель, министр иностранных дел Португалии
 Луле, Юсуф (1912—1985) — угандийский государственный деятель, президент Уганды